Кара Блек і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу Блек не брала участі. Стаббс грала в парі з Лізою Реймонд але вони вибули в першому колі.

Бріанн Стюарт і Саманта Стосур виграли титул через відмову їхніх суперниць Олени Дементьєвої та Ай Суґіями грати у фіналі.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Medibank
Medibank International 2005